ZXE steht für:
 RAF Sculthorpe (IATA-Code)
 Bahnhof Edinburgh Waverley (IATA-Code)

Abkürzung